Топорово — название населённых пунктов в России:

 Топорово — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Топорово — деревня в Можайском районе Московской области.
 Топорово — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Топорово — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Топорово — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Топорово — станция (населённый пункт) в Сандовском районе Тверской области.
 Топорово — деревня в Сандовском районе Тверской области.

 Также
 Топорово — река (ручей) в России, протекает по территории Бежаницкого и Дедовичского районов Псковской области.